Песма Евровизије 1976. било је 21. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 3. априла 1976. у Конгрес центру у Хагу у Холандији. Био је то трећи пут да је Холандија домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била некадашња учесница такмичења Кори Брокен.

18 земаља је учествовало: Аустрија се вратила након трогодишње паузе, а Грчка након протеста 1975. због учешћа Турске, док је Малта одустала од такмичења због лоших резултата и неће се вратити све до 1991. године, Шведска је одустала из финансијких разлога, а Турска протестује због учешће Грчке која је послала песму чији текст критикује турску политику и инвазију на Кипар.

УК је остварио своју трећу победу освојивши 164 поена. Лихтенштајн би учествовао на овом такмичењу, али пошто немају свог емитера нису учествовали.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1976.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1976.